Swanville (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Swanville (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.